Анато́лий Миха́йлович Смирно́в:
 Смирнов, Анатолий Михайлович (1919—2002) — бригадир тракторной бригады, Герой Социалистического Труда.
 Смирнов, Анатолий Михайлович (род. 1935) — российский учёный в области ветеринарной санитарии, гигиены, экологии и микробиологии.